Conopodium balearicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av fader Sennen, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Conopodium balearicum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
balearicum